Сенной — топоним.
 Сенной — посёлок в Наримановском районе Астраханской области.
 Сенной — хутор в Михайловском районе Волгоградской области.
 Сенной — посёлок в Темрюкском районе Краснодарского края.
 Сенной — посёлок городского типа, Вольский район Саратовской области.
 Сенной — посёлок в Карталинском районе Челябинской области.

См. также 
 Сенной округ — муниципальный округ № 2 в составе Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
 Сенной мост — мост через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
 Сено (значения)
 Сенная
 Сенное